Cuvântul Goya poate referă la:
 Francisco de Goya – pictor spaniol
 Francis Goya – cântăreț belgian de chitară
 Goya – trupă poloneză de muzică pop
 Goya – oraș în Argentina